Henry Bathurst peut se référer à plusieurs personnes :
 Henry Bathurst (1714-1794),  Bathurst, Lord Chancelier de Grande-Bretagne de 1771 à 1778 ;
 Henry Bathurst (1762-1834),  Bathurst, homme politique britannique ;
 Henry Bathurst (1790-1866),  coe Bathurst, homme politique britannique ;
 Henry Bathurst († 1837), évêque de Norwich ;
 Henry Bathurst (1927-2011),  Bathurst, homme politique britannique ;